S-Bahn NRW steht für:

 S-Bahn Rhein-Ruhr
 S-Bahn Köln